Мейсон () — город в США, расположенный в центральной части штата Техас, административный центр одноимённого округа. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 2114 человек, по оценке Бюро переписи США в 2015 году в городе проживало 2139 человек.

История 
Первые поселенцы на территории будущего города приехали в 1846 году. Город вырос вокруг крепости Форт-Мейсон, основанной в 1851 году и названной в часть одного из военных начальников Техаса. Жители региона старались поселиться ближе к форту, чтобы в случае набега команчей спрятаться в его стенах. В 1958 году было открыто почтовое отделение, а из названия поселения исчезло слово «Форт». В 1861 году форт сдался Конфедерации, однако его так и не использовали в военных действиях. 20 мая 1961 года жители округа выбрали Мейсон административным центром. В 1866 году крепость снова была занята федеральными войсками. Это привело к увеличению численности города, федеральные власти провели первую в регионе телеграфную линию, которой могли пользоваться жители города. Однако, уже в 1868 году крепость была окончательно оставлена. Местные жители разобрали оборудование и стены форта на строительные материалы, практически не оставив следов от сооружения. 26 августа 1869 года прошло повторное голосование, подтвердившее статус Мейсона как столицы округа.

Старейшей церковью в городе стала лютеранская церковь, основанная 15 февраля 1872 года. В том же году, была основана баптистская церковь. С 1877 года стала выходить газета, «Item», позже сменившая название на «Mason News», а затем «Mason County News». В 1887 году засуха в регионе заставила местные власти обратиться к федеральному правительству за помощью, однако засуха не сильно отразилась на экономике города. Первая электростанция в городе появилась в 1898 году, к 1925 году электричество стало доступно для населения. Засушливые периоды 1940-х и 1950-х годов помогли городу построить муниципальный водопровод, уменьшив зависимость населения от частных колодцев.

К 1923 году город являлся крупнейшим в Техасе без железной дороги, однако с увеличением роли автомобилей и после строительства автомагистрали, необходимость в ней практически отпала. В 1930-х годах к городу было проведено сразу несколько магистралей. В 1970-х годах рядом с Мейсоном был построен муниципальный аэропорт. В 1945 году город принял устав ни начал формировать органы местного управления.

География 
Мейсон находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 9,5 км2, из которых 9,4 км2 занято сушей, а 0,1 км2 — водная поверхность.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Мейсоне преобладает влажный субтропический климат (Cfa).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 2114 человек, было 933 домохозяйства и 582 семьи. Расовый состав города: 90,1 % — белые, 0,6 % — афроамериканцы, 0,3 % — коренные жители США, 0,2 % — азиаты, 0,0 % (0 человек) — жители Гавайев или Океании, 7,3 % — другие расы, 1,5 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 33 %.

Из 933 домохозяйств, в 27,2 % живут дети младше 18 лет. 45,9 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (13,3 % с детьми младше 18 лет), в 12,2 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 4,3 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 37,6 % домохозяйств не являлись семьями. В 34,6 % домохозяйств проживал только один человек, 19,4 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,26 человека. Средний размер семьи — 2,9 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 25,6 % — жители младше 20 лет, 17,8 % находятся в возрасте от 20 до 39, 33,2 % — от 40 до 64, 23,5 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 46 лет.

Согласно данным опросов пяти лет с 2011 по 2015 годы, средний доход домохозяйства в Мейсоне составляет 28 685 долларов США в год, средний доход семьи — 36 685 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 16 306 долларов. Около 17,9 % семей и 24,8 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 35,3 % в возрасте до 18 лет и 23,2 % в возрасте 65 и старше.

Местное управление 
Управление городом осуществляется мэром и городской комиссией, четыре члена которой избираются по округам.

Инфраструктура и транспорт 
Через Мейсон проходят автомагистрали США 87 и 377, а также автомагистраль 29 штата Техас.
 
В городе располагается аэропорт округа Мейсон. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 1133 метра. Ближайшими аэропортами, выполняющими коммерческие пассажирские рейсы, являются региональный аэропорт Сан-Анджело и Международный аэропорт Сан-Антонио. Региональный аэропорт Сан-Анджело Виктории находится примерно в 175 километрах к северо-западу от Мейсона. Международный аэропорт Сан-Антонио находится примерно в 175 километрах к югу.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Мейсон.

Экономика 
Согласно бюджету города за 2016-2017 отчётный год, доходы города в 2016 году составили $3,35 млн., а расходы $3,07 млн.

Отдых и развлечения 
В городе располагается глиняный дом-музей, пещеры, в которых живут летучие мыши, музей в отреставрированном форте Мейсон. Неподалёку от города находится исторический ручей Гамел-Спринг, водами которого наполняется городской бассейн. В музее на главной площади Мейсона выставлен крупнейший драгоценный топаз, большую часть времени выставлявшийся в Смитсоновском институте. Топаз был найден на территории округа.

Ежегодно в городе проводится ярмарка и родео округа Мейсон.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Мейсон (округ, Техас)